Yelvington ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Yelvington (Florida)
 Yelvington (Kentucky)

Person:
 Dick Yelvington (1928–2013), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Malcolm Yelvington (1918–2001), US-amerikanischer Rockabilly- und Countrysänger